Pleurodiscus är ett släkte av svampar. Pleurodiscus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleurodiscus